Ґрабнер () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Зіґфрід Ґрабнер (1975) — австрійський сноубордист.
 Міхаель Ґрабнер (1987) — австрійський хокеїст.

Німецькі прізвища